Соревнования в тройном прыжке у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3—4 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующей зимней чемпионкой Европы в тройном прыжке являлась Екатерина Конева из России, пропускавшая этот турнир в связи с отстранением сборной России от международных соревнований из-за допингового скандала.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 14,05 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 3 марта 2017 года. В сектор вышли 18 участниц.

Финал 
Основные соревнования в тройном прыжке у женщин состоялись 4 марта 2017 года. Немка Кристин Гириш выиграла чемпионский титул с лучшим результатом сезона в Европе — 14,37 м. Действующая летняя чемпионка Европы Патрисия Мамона стала серебряным призёром.

Примечания

Ссылки 
 

тройной